Грани́чная улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Граничная улица — прежнее (до 1920 года) название Проспекта имени Владимира Владимировича Путина в Грозном.
 Граничная улица — улица в Железнодорожном.
 Граничная улица — улица в Липецке (Матырский).
 Граничная улица — улица в Омске.
 В Санкт-Петербурге:
 Граничная улица — улица в Приморском районе;
 Граничная улица — улица в Сестрорецке.

Украина 
 Граничная улица — улица в Ровно.